Герб Краматорска официальный символ города Краматорска Донецкой области. Принят 24 сентября 2008 года.

Описание и символика 
Решением Краматорского городского Совета от 24 сентября 2008 года № 21/V-3 был утверждён новый вариант герба: «В синем поле щита золотая шестерня, в которой золотые силуэты двух кауперов, заводской трубы и домны; в золотой главе три зелёных кленовых листа. Щит вписан в декоративный картуш, увенчанный серебряной городской короной. Под картушем установлены накрест серебряные кирка и кайло, перевитые жёлто-сине-жёлтой лентой с золотой надписью „КРАМАТОРСЬК“. Расшифровка символов: Щит, скруглённый снизу, традиционно используется в современной территориальной геральдике. Золотая глава — богатство, сила, верность, постоянство, синее поле — слава, честь. Три зелёные кленовые листа — представляют Краматорск как город-сад. Шестерня, кауперы, заводская труба и домна символизируют судьбоносные для развития города отрасли производства: машиностроение и металлургию. Серебряная городская корона — символ города областно подчинения. Кирка и кайло указывают на то, что город возник в результате строительства Курско-Харьково-Азовской железной дороги и является важным промышленным центром».

История 
Первая гербовая эмблема Краматорска появилась до утверждения официального герба. В 1968 году была выпущена памятная медаль к 100-летию образования города. На ней уже изображалась эмблема в геральдическом щите (автор — художник Пётр Фёдорович Дьяченко). Сразу проект утверждён не был, однако был растиражирован. Так, была отчеканена бронзовая памятная медаль по поводу юбилея, и на ней запечатлён герб, ещё не утверждённый исполкомом. Только 5 августа 1970 года было принято решение № 346 исполнительного комитета Краматорского городского Совета депутатов трудящихся «Об утверждении герба города Краматорска». Решение подписал предисполкома П. Мостовой.

В положении о гербе записано: «Герб города Краматорска — это символическое олицетворение в художественной форме славных традиций города и характера основного производства. Герб утверждает коммунистические идеалы достижения Советской власти в развитии индустрии города машиностроителей. Раскрываются эти идеалы простыми, лаконичными и обобщёнными средствами изображения».

Описание герба: «Герб города представляет собой четырёхугольный щит, нижняя сторона которого заострена. На фоне этого щита большая шестерня — олицетворение города машиностроения, а внутри её силуэты: кауперов, заводских труб — города металлургов; меловой горы — сырьё цементной промышленности; дерева, подчёркнутого прямой — город-сад с ровными улицами и площадями».

См. также

Ссылки 
 Новые виды гербов Краматорска
 «Технополис» № 3 (392) от 20 января 2000 г.: Новый герб Краматорска: быть или не быть?
 Герб на heraldry.com.ua
 Краматорськ

Символика Краматорска
Гербы 1970 года
Краматорск
Гербы с городскими коронами
Гербы, содержащие горную эмблему
Гербы с изображением печи
Гербы с изображением кленового листа